SLA är en förkortning med flera olika betydelser:

 Swedish learning association (SLA), nätverk för lärande, utveckling och förändring.
 Skogs- och lantarbetsgivarförbundet (SLA), numera Gröna arbetsgivare
 En svensk morgontidning utgiven i Skaraborg, tidigare benämnd Skaraborgs läns allehanda (SLA), numera Skaraborgs Allehanda.
 Symbiotiska befrielsearmén.
 Sudan Liberation Army, en rebellgrupp aktiv i Darfur i västra Sudan.
 Sydlibanesiska armén, en kristen milis i södra Libanon från 1982.
 Service Level Agreement (svenska: servicenivåavtal eller servicenivåöverenskommelse) som reglerar avtalad servicenivå, till exempel att lägga en order ska ta 2 sekunder.
 Stereolitografi, en metod inom friformsframställning för tillverkning av bl.a. prototyper.